Cedar County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Cedar County, Iowa 
 Cedar County, Missouri 
 Cedar County, Nebraska